

Aziende
Coin – catena di negozi di abbigliamento italiana
Gruppo Coin – gruppo di azienda associato

Geografia
Coín – comune della Spagna
 Coin-sur-Seille- comune francese
Coin – comune degli Stati Uniti in Iowa

Persone
 Julie Coin – tennista francese

Altro
COIN – acronimo militare di controguerriglia
Coin – termine della lingua inglese che vuol dire "moneta" utilizzato come suffissoide nel marchio bitcoin

Altri progetti